Оттенбах () — община в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Штутгарт. Входит в состав района Гёппинген. Население составляет 2443 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 11,90 км². Официальный код — 08 1 17 037.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Баден-Вюртемберга